

Сецеховиці — село в гміні Івановиці Краківського повіту Малопольського воєводства;
 Сецеховиці — село в гміні Вешхославиці Тарнівського повіту Малопольського воєводства.